Красное — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России. Входит в состав Владимировского сельского поселения. Население — 4 жителя (2007 год).

Географическое положение 
Расположена в юго-западной части области в 7 км к востоку от Хиславичей, в 25 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Красная. В 26 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Стодолище на линии Смоленск — Рославль.

История 
В списке населённых мест Смоленской губернии (данные 1859 года) значится, как сельцо Бественка. 11 дворов и 86 жителей.

На карте с данными от 1871 она обозначена в 2 км восточнее современного местоположения. На этой карте она расположена у истока ручья Бественка (Проня), притока реки Духовой, и смыкается с Прилеповкой. Примерно на месте современной деревни находилась деревня под названием Селедцовка(Селидцевка), которая есть и в списке населённых мест.

На карте РККА 1924,1926 года названа Бедственка и расположена на современном месте, у истока речушки Красная. Селедцевка на этой карте уже отсутствует.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В 1963 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Бедственка Монастырщинского сельского района переименована в деревню Красная.

В справочнике административно-территориального деления Смоленской области 1983 года отмечена под разными именами: в одном месте как Красное, в другом — как Бедственка. Ко времени составления справочника (1978 год) входила во Владимирский сельсовет Хиславичского района.

Известные люди 
В деревне родились:
 Сидоренков Генрих Иванович (1931—1990) — хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания 

Населённые пункты Хиславичского района